! A